Szirén: görög mitológiai lény
 Tengeritehenek (Sirenia): az emlősök osztályának egy rendje
 Szirén: női keresztnév
 Szirének: John Duigan 1994-es filmje
 Szirén: a Freeform 2018-ban indult televíziós sorozata